Bromstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bromstjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (1,2 ha)
Bromstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Bromstjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (3,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn